Влади́мир Васи́льев:
 Васильев, Владимир (род. 1988) — эстонский футболист и тренер.
 Васильев, Владимир Абдуалиевич (род. 1949) — руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе VIII созыва (2021— ).
 
 Васильев, Владимир Алексеевич (род. 1954) — депутат Государственной думы Российской Федерации IV созыва (2003—2007).
 
 Васильев, Владимир Андреевич (1925—1945) — Герой Советского Союза.
 Васильев, Владимир Афанасьевич (1932—2015) — советский спортсмен и тренер (конный спорт).
 
 
 Васильев, Владимир Владимирович (1907—1988) — учёный-математик, доктор наук, профессор.
 Васильев, Владимир Дмитриевич (род. 1948) — советский, украинский бард, член Союза писателей Москвы.
 Васильев, Владимир Ефимович (1929—2014) ― российский поэт-переводчик.
 
 Васильев, Владимир Ильич (1944—2015) — советский, российский оперный певец, тенор.
 Васильев, Владимир Капитонович (1932—1994) — советский работник угольной промышленности, Герой Социалистического Труда (1973).
 Васильев, Владимир Константинович (1886—1983) — учёный в области проектирования судовых паровых турбин и корабельных турбинных установок.
 Васильев, Владимир Львович (род. 1979) — российский медиа-менеджер, генеральный директор — главный редактор газеты «Советская Чувашия».
 Васильев, Владимир Михайлович (род. 1978) — российский оперный певец.
 
 
 Васильев, Владимир Серафимович (род. 1949) — советский и российский футболист и тренер по женскому футболу.
 Васильев, Владимир Сергеевич (род. 1947) — российский экономист и политолог, американист.
 
 Васильев, Владимир Тихонович (род. 1941) — советский и российский кинооператор комбинированных съёмок.
 Васильев, Владимир Федотович (1943—2002) — советский и российский теннисист, тренер.
 
 Васильев, Владимир Филиппович (1940—2012) — советский хоккеист и тренер. Примечания